Rankl ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Rankl, deutscher Historiker
 Horst Rankl (* 1940), bayerischer Schriftsteller und Schauspieler
 Karl Franz Rankl (1898–1968), österreichischer Dirigent und Komponist
 Michael Rankl (* 1992), deutscher Webvideoproduzent, siehe Zombey
 Richard Rankl (1890–1948), österreichischer Benediktiner

RANKL steht als Abkürzung für:
 RANK-Ligand, Protein aus der Familie der Tumornekrosefaktoren

Siehe auch:
 Rankel